Unterseeboot type U 27 peut faire référence à:

 Unterseeboot type U 27 (Allemagne), type de sous-marins de la Kaiserliche Marine (Empire allemand)
 Unterseeboot type U 27 (Autriche-Hongrie), type de sous-marins de la Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine (Empire austro-hongrois)